Влади́мир Кирие́нко:
 Кириенко, Владимир Николаевич (1929 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кириенко, Владимир Петрович (1944—2012) — советский и российский учёный, ректор Нижегородского государственного технического университета в 2003—2011 гг.
 Кириенко, Владимир Сергеевич (род. 1983) — генеральный директор компании VK.